INV est un sigle qui peut désigner :
 , le nom pris par la majorité des volontaires irlandais qui se sont rangés du côté du leader du parti parlementaire irlandais John Redmond après que le mouvement se soit divisé sur la question du rôle des volontaires dans la Première Guerre mondiale.

INV est une abréviation qui peut désigner :
 involute, une fonction couramment utilisée pour le taillage des engrenages.